Sitzendorf bezeichnet:

 Sitzendorf (Thüringen), eine Gemeinde im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen
 Sitzendorf (Gemeinde Irnfritz-Messern), Ortschaft und Katastralgemeinde von Irnfritz-Messern, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Sitzendorf an der Schmida, eine Marktgemeinde in Niederösterreich